Pitti peut faire référence à :

Toponyme 
 Pitti, village camerounais de la Région du Littoral.

Patronyme 
Pitti est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Evelina Pitti (née en 1949), pianiste française ;
 , poète et humaniste italien du  ;
 Luca Pitti (1398–1472), banquier italien ;
  (née en 1947), mannequin et actrice italienne ;
 Raphaël Pitti (né en 1950), médecin français ;
 François Pitti-Ferrandi (1838–1894), homme politique français ;
 François Pitti-Ferrandi (1876–1955), homme politique français.

Monument 
 Palais Pitti, palais de style Renaissance situé à Florence, en Italie.

Sculpture 
 Tondo Pitti, sculpture réalisée par Michel-Ange.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme italien